Mapes ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Mapes (1901–1961), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Carl E. Mapes (1874–1939), amerikanischer Politiker
 Charlie Mapes (* 1982), englischer Fußballspieler
 Cliff Mapes (1922–1996), amerikanischer Baseballspieler
 Corey Mapes (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Gene Mapes (* 1946), US-amerikanische Paläobotanikerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mapes (New York)
 Mapes (North Dakota)